Una república soviética es aquella que está organizada en sóviets (consejos de obreros, campesinos y militares), con el propósito de instaurar un Estado socialista, y puede referirse a una de las siguientes:

 Cualquiera de las repúblicas de la Unión Soviética.
 Cualquiera de las breves repúblicas establecidas por gobiernos revolucionarios durante la primera mitad del siglo XX, bajo la influencia de la revolución rusa de 1917.